Бесаких (Пура Бесаких) — комплекс храмов в деревне Бесаких на склонах горы Агунг в восточной части Бали (Индонезия). Это самый важный и самый большой храм индуистской религии на Бали. Расположенный на высоте почти 1000 метров вверх по склону вулкана Агунг, он представляет собой обширный комплекс из 23 отдельных, но связанных между собой храмов, самым крупным и важным из которых является Пура Пенатаран Агунг. Храм построен на шести уровнях, террасами вверх по склону. Вход отмечен воротами чанди-бентар, за которыми расположены ещё одни ворота кори-агунг во второй двор.

История 
Горы занимают особое место в балийской космологии, поскольку являются средоточием божественного, и нет ничего более священного, чем Гунунг Агунг, самая высокая вершина острова. Гунунг Агунг считается пупком мира, и местная легенда гласит, что на самом деле это вершина горы Меру, привезенная из Индии Богом Парамашивой, когда индуизм впервые появился на острове. Пура Бесаких, который расположен на южных склонах Гунунг Агунг на высоте 900 метров, был когда-то основным местом поклонения для королевских семей Клунгкунг, Карангасем и Бангли, а сегодня считается материнским храмом для всего Бали. Несмотря на то, что храмовый комплекс Бесаких имеет очень древнее происхождение, нынешние сооружения построены сравнительно недавно, и лишь немногие из них были построены еще до землетрясения 1917 года. Тем не менее, несмотря на многочисленные реконструкции, которые происходили на протяжении веков, Пура Бесаких по-прежнему сохраняет свой архаичный характер — предполагают, что он может стоять на месте доисторического места поклонения, принадлежащего доиндобуддийскому прошлому острова.

Точное происхождение храма неясно, но его значение как святого места почти наверняка датируется доисторическими временами. Каменные основания храма Пура Пенатаран Агунг и нескольких других храмов напоминают мегалитические ступенчатые пирамиды, возраст которых как минимум 2000 лет.

Храм, безусловно, использовался в качестве индуистского культового сооружения в 1284 году, когда первые яванские завоеватели поселились на Бали. К XV веку Бесаких стал государственным храмом могущественной династии Гельгелей.

Место расположения 
Храм находится на южных склонах горы Агунг, самого большого вулкана Бали.

В состав храмового комплекса входят следующие храмы:
 Pura Penataran Agung
 Pura Batu Madeg
 Pura Dangin Kreteg
 Pura Gelap
 Pura Pedarman Dalem Sri Krisna Kepakisan
 Pura Pedharman Sangging Prebangkara
 Pura Kiduling Kreteg
 Pura Hyang Aluh
 Pura Bangun Sakti
 Pura Banua Kawan
 Pura Catur Lawa
 Pura Merajan Selonding
 Pura Ulun Kulkul
 Pura Goa Raja
 Pura Bangun Sakti
 Pura Tegal Penangsar
 Pura Tirtha Pediksaan
 Pura Saraswati
 Pura Titi Gonggang
 Pura Dalem Puri
 Pura Manik Mas
 Pura Pesimpangan

Архитектура 

Комплекс Пура Бесаких состоит из более чем двадцати храмов, расположенных на параллельных грядах, спускающихся по склону горы Гунунг Агунг. Самыми значимыми храмами комплекса считаются три храма, посвящённые индуистской троице. Основным храмом является Пура Пенатаранг Агунг (Pura Penataran Agung), он посвящен Шиве, который занимает наиболее видное место в балийском пантеоне. Пура Бату Мадег (Pura Batu Madeg) или «Храм стоящего камня», названный по монолиту фаллической формы, который находится внутри, стоит немного левее (лицом к Гунунг Агунгу) и посвящен Брахме. Пура Дангин Кретег (Pura Dangin Kreteg) или «Храм к востоку от моста», расположен на другой стороне от главного святилища и посвящен Вишну. Вместе три божества составляют индуистский триумвират, или тримурти, но есть множество святилищ, где поклоняются другим балийским богам и несколько храмов, посвящённых обожествленным предкам различных кланов, включая королевские дома Клунгкунга, Карангасема и Бангли.

Храмы выровнены по одной оси и предназначены для того, чтобы привести духовного человека вверх и ближе к горе, которая считается священной.

Пура Пенатаран Агунг 
Пура Пенатаран Агунг, «Великий храм государства», является символическим центром комплекса Бесаких и включает в себя шесть террас, которые свидетельствуют о последовательных расширениях, самое последнее из которых было в 1962 году. В храме имеется 57 сооружений, посвященных различным богам балийского пантеона, главный из которых Шива. Мемориальные башни были, вероятно, построены в XIV веке, возможно, под влиянием Маджапахитов. Трон лотоса или падмасана, датируется XVII или XVIII веком и действует как ритуальный центр храма и всего комплекса Бесаких в целом. Он представляет собой трёхместный трон, посвящённый верховному божеству Иде Сангхянг Видхи Васа, которое представлено тройной персоной Шива, Шадашива и Парамашива как альтернатива индуистскому триумвирату Брахмы, Шивы и Вишну.

Фестивали 
В Пура Бесаких регулярно проводится более 70 фестивалей, и почти каждый храм в храмовом комплексе ежегодно отмечает свою собственную годовщину. Эти праздничные циклы обычно связаны с 210-дневной календарной системой вуку (wuku), но наиболее важные церемонии следуют за лунным календарем. Великий ежегодный фестиваль Бхатара Турун Кабех (Bhatara Turun Kabeh, «Боги спускаются вместе») длится целый месяц и проходит в течение десятого лунного месяца — в марте или апреле. В это время предполагается, что боги всех храмов на Бали, больших и малых, поселяются в главном святилище в Пура Бесаких, и десятки тысяч людей со всего острова приезжают поклоняться священному трону лотоса.

Пура Бесаких также является местом величайшей балийской церемонии — Эка Дасда Рудра (Eka Dasda Rudra) или Очищение Вселенной, которая проводится один раз в столетие. Основная цель Эка Дасда Рудры — успокоить и умиротворить Рудру, одного из древнейших индийских божеств, доиндусских по происхождению, который связан с болезнями, эпидемиями, ураганными ветрами и другими стихийными бедствиями. Одна из кульминаций фестиваля — это огромная жертва крови, которая в идеале должна включать все виды существ, обитающих на острове. В последний раз были пожертвованы представители около 85 различных видов.

Катастрофическое извержение 1963 года 
В 1963 году Гунунг Агунг взорвался в середине месячного празднования Эка Дасда Рудры. Хотя это катастрофическое событие привело к разрушению многих окрестных деревень и огромным человеческим жертвам, оно фактически не повредило Пуру Бесаких, потоки лавы обтекали храмы в нескольких метрах от стен. Извержение в момент совершения обрядов Эка Дасда Рудры было истолковано как гнев богов, которые были недовольны или временем проведения фестиваля — это был период чрезвычайной политической напряженности, которая достигла кульминации в неудачном коммунистическом перевороте 1965 года — или тем, как проводились обряды. В 1979 году церемония была проведена снова, на этот раз в гораздо более благоприятных обстоятельствах. На церемонии присутствовал президент Сухарто.

В результате извержения погибло около 1700 человек.

Посетители 
В 2013 году иностранные посетители составили  человек (77,2 процента от общего числа посетителей), местные —  (22,8 %).

Историческая ценность 
Храм Бесаких был номинирован как объект всемирного наследия ещё в 1995 году, но ещё не получил этого статуса.

Злоупотребления 
Молодёжь из соседних деревень, выдавая себя за служителей храма, вымогают пожертвования у иностранных туристов.

Галерея

См. также 
 Балийский индуизм
 Балийская архитектура
 Балийский храм

Примечания

Литература 
 I Nyoman Darma Putra and Michael Hitchcock (2005) Pura Besakih: A world heritage site contested in Indonesia and the Malay World, Volume 33, Issue 96 July 2005, pages 225—238
 Stuart-Fox, David J.(2002) Pura Besakih: temple, religion and society in Bali KITLV, Original from the University of Michigan (Digitized 5 September 2008 into Google Books) , . 470 pages

Ссылки 
 

Индуистские храмы Индонезии
Культура Бали